Passió (emoció), sentiment molt intens, especialment de patiment o d'amor
 Passió de Jesús, període de la vida de Jesús de Natzaret que, segons els evangelis, va passar entre el Sant Sopar i la seva mort i enterrament
 La Passió, representació teatral d'aquesta mort
 Passió (música), composició musical que té com a text aquest fragment de l'evangeli
 Passió (pel·lícula), pel·lícula d'Ingmar Bergman de 1969